Матч звёзд российского хоккея — ежегодная игра с участием сильнейших хоккеистов российской Суперлиги. Проводился с 1999 по 2007 гг. С 2009 года Континентальной хоккейной лигой ежегодно проводится матч звёзд КХЛ.

История 

Впервые «Матч всех звёзд России» прошёл в Новокузнецке 10 декабря 1999 года и был приурочен к 50-летию новокузнецкого хоккея. На льду Дворца спорта кузнецких металлургов сошлись сборные звёзд Запада и Востока. Стартовые составы команд были определены голосованием болельщиков, организованным газетой «Советский спорт».

В 2000 году матч звёзд не проводился, а с 2001 года матчи звёзд стали проводиться регулярно. Также перед матчами звёзд стали проводиться «Мастер-шоу» — конкурсы по отдельным компонентам хоккейного мастерства с участием игроков матча.

В 2004 году вместо традиционного матча звёзд между сборными Востока и Запада состоялись два матча (в Москве и Санкт-Петербурге) между сборными звёзд России и сборной звёзд НХЛ, гастролировавшей по Европе во время локаута. Также в 2004 году впервые состоялся матч звёзд Высшей лиги.

Результаты матчей

Лидеры по количеству участий 

 Дмитрий Красоткин — 6 (1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006)
 Дмитрий Затонский — 5 (1999, 2001, 2002, 2004, 2006)
 Дмитрий Рябыкин — 5 (1999, 2002, 2004, 2006, 2007)
 Максим Сушинский — 5 (1999, 2001, 2002, 2004, 2006)
 Егор Подомацкий — 4 (1999, 2001, 2002, 2003)
 Александр Прокопьев — 4 (1999, 2001, 2002, 2004)
 Максим Соколов — 4 (2001, 2002, 2004, 2006)

Лучшие бомбардиры

См. также 

 Матч звёзд КХЛ

Примечания

Ссылки 

 
 

М
Матчи звёзд